Friedrich Uhlhorn kan syfta på:

* Friedrich Uhlhorn (1860–1937), tysk evangelisk teolog och kyrkohistoriker
 Friedrich Uhlhorn (1894–1978), tysk historiker